Беккенбауэр () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Беккенбауэр, Стефан (1968—2015) — немецкий футболист, тренер.
 Беккенбауэр, Франц (род. 1945) — немецкий футболист и тренер.